Gobseck – romanzo di Honoré de Balzac
Gobseck – film del 1924 diretto da Preben J. Rist
Gobseck – film tv del 1985 diretto da Eva Sadková
Gobseck – film del 1987 diretto da Aleksandr Orlov